Никола́й Кала́шников:
 Калашников, Николай Петрович (1916—1990) — Герой Социалистического Труда, заслуженный ветеринарный врач РСФСР.
 Калашников, Николай Семёнович (1913—1944) — Герой Советского Союза.
 Калашников, Николай Сергеевич (1884—1961) — военный деятель первой четверти XX века, в американской эмиграции — популярный писатель.
 Калашников, Николай Фёдорович (род. 1940) — советский ватерполист.